Amathos () ist:

 Amathos (Fluss), in der antiken Geographie ein Fluss beim elischen Pylos
 Amathos (Sohn des Aërias) aus Zypern
 Amathos (Sohn des Makedon), eponymer Heros der makedonischen Stadt Amathia